Ignatavičius ist der Familienname folgender Personen:

 Evaldas Ignatavičius (* 1967), litauischer Diplomat und Politiker, stellvertretender Außenminister
 Mantas Ignatavičius (* 1978), litauischer Basketballspieler